Undertow peut faire référence à :

Cinéma 
 , film américain réalisé par Frank Thorne, sorti en 1916 ;
 Undertow, titre original du film américain Une balle dans le dos, réalisé par William Castle et sorti en 1949 ;
 Undertow, titre original du film américain L'Autre Rive, réalisé par David Gordon Green et sorti en 2004 ;

Musique 
 , groupe américain
 Undertow, album du groupe Tool

Jeux vidéo 
 , jeu vidéo Xbox Live Arcade sorti sur Xbox 360 en

Autres usages 
 Undertow, serveur web écrit en Java, utilisé dans WildFly